Le doyenné d'Écouen est une division du diocèse de Pontoise.

Paroisses 
Les paroisses de ce doyenné sont :
Groupement d'Écouen : Écouen, Ézanville, Bouqueval, Le Plessis-Gassot
Groupement de Saint-Brice-sous-Forêt : Saint-Brice-sous-Forêt, Piscop 
Paroisse de Bouffémont :  Bouffémont, Béthemont et Chauvry
Paroisse de Montsoult
Paroisse de Domont

Références 
Informations du diocèse

Doyenné du diocèse de Pontoise
Écouen